Christophe Lambert peut faire référence à :
 Christophe Lambert (1957-), acteur français ;
 Christophe Lambert (1972-), acteur français ;
 Christophe Lambert (1964-2016), publicitaire et homme d'affaires français ;
 Christophe Lambert (1969-), écrivain français de science-fiction ;
  (1985-), judoka allemand ;
  (1987-), footballeur franco-suisse ;
 Christophe Lambert, gymnaste français ;
 Christophe Lambert, champion de France de blackball.

Références